Салават — місто в Росії , один з крупних промислових центрів Республіки Башкортостан 
 Салават Юлаєв (хокейний клуб) — хокейний клуб з м. Уфа , Росія . 
 5546 Салават (5546 Salavat) — астероїд головного поясу